Viktor Kuznetsov (né en 1949), footballeur soviétique
Viktor Kuznetsov (né en 1961), nageur soviétique
Viktor Kuznetsov (né en 1986), athlète ukrainien